Мочалка (происходит от «мочало» — название лубяных волокон липового дерева) — слово может означать:

 Мочалка — волокнистое изделие для удаления грязи путем механического воздействия при мытье посуды или мытье тела человека при купании.

Населённые пункты

Россия 

 Мочалка — деревня в Большемурашкинском районе Нижегородской области.
 Мочалка — деревня в Таборинском районе Свердловской области.